W Polsce 
 Modzerowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Izbica Kujawska 
 Modzerowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Włocławek
 Modzerowo – gromada